— 61-й Император Японии, синтоистское божество. Правил с 14 декабря 930 по 16 мая 946.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Энтё (923—931)
 Дзёхэй (931—938)
 Тэнгё (938—947)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список императоров Японии

Правители Азии X века
 12